Ибрагим Паша Буша́ти (? — 1810) — албанский паша из знатного рода Бушати. Управлял пашалыком Шкодер в составе Османской империи (1796 — 1810 годы).

Биография 
Ибрагим Паша Бушати наследовал в 1796 году своему брату Кара-Мустафе-паше Бушати и был в хороших отношениях с султаном.

В 1805 году Ибрагим-паша Бушати был назначен султаном бейлербеем Румелии и предпринял неудачную попытку подавить сербское восстание под руководством Карагеоргия.

Ибрагим-паша Бушати находился во враждебных отношениях с другим могущественным албанским феодалом Али-пашой Янинским. Усиление позиций Али-паши в Южной Албании встревожило Ибрагим-пашу Бушати. Он стал вмешиваться в дела Южной Албании, оказывать поддержку врагам Али-паши, а затем вступил в открытый вооруженный конфликт с правителем Янины. В сентябре 1805 года в сражении близ Охрида Али-паша Янинский смог приостановить продвижение войск шкодринского паши.

В 1806 году два сына Али-паши, Ахмед Мухтар-паша и Вели-паша, служили под командованием шкодерского паши Ибрагима Бушати.

В 1810 году после смерти Ибрагим-паши Бушати ему наследовал племянник Мехмед Паша Бушати.

Источники 
 Арш Г. Л. «Краткая история Албании с древнейших времен до наших дней», Москва, Наука, 1992, ISBN 5-02-010084-6

Правители Албании
Государственные деятели Османской империи
Бейлербеи Румелии